Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1932/33 werd beslist via de kampioenscompetitie met Go Ahead als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Go Ahead, PSV van Zuid, en Feijenoord en Stormvogels van respectievelijk West I en West II. In de kampioenscompetitie won Go Ahead, waarmee het zijn vierde landskampioenschap behaalde. Met één punt minder volgde Feijenoord, dat het seizoen ervoor ook als tweede was geëindigd in de kampioenscompetitie. PSV werd net als het jaar ervoor vierde.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1932/33
Competitievoetbal 1932/33